Sumène może oznaczać:
 Sumène – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon, w departamencie Gard
 Sumène – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Cantal, lewy dopływ rzeki Loary
 Sumène – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Górna Loara, prawy dopływ rzeki Loary